Василий Латышев:
 Латышев, Василий Алексеевич (1850—1912) — русский педагог, редактор журнала «Русский начальный учитель».
 Латышев, Василий Васильевич (1855—1921) — русский историк-классик, эпиграфист, академик, специалист в области истории Древней Греции.